Brainstorming, processo mental

Música
 Brainstorm (álbum), de Mitchel Musso
 Brainstorm (banda da Alemanha)
 Brainstorm (banda da Letónia)

Cinema
 Brainstorm (1965), suspense com Jeffrey Hunter e Anne Francis
 Brainstorm (1983), ficção científica com Christopher Walken e Natalie Wood
 Bicho de Sete Cabeças, filme brasileiro (2000) distribuído internacionalmente como "Brainstorm"

Televisão
 Brainstorm (concurso de televisão), exibido em Portugal

Desambiguação